De NSU Prinz 4 is een kleine personenauto in sedanuitvoering van het Duitse automerk NSU.

De Prinz 4 volgde in september 1961 de originele NSU Prinz op. Het chassis en de transmissie waren afkomstig van de Prinz III, maar met een carrosserie die gebaseerd was op het ontwerp van de Chevrolet Corvair was de wagen beduidend groter dan zijn voorganger. De Prinz 4 had een tweecilinder luchtgekoelde heckmotor van 598 cm³ en ontwikkelde 30 pk. Dit zorgde voor een topsnelheid van 116 km/u.

De Prinz 4 was in diverse uitvoeringen beschikbaar:
 Prinz 4 (1961-1969): het instapmodel, vergelijkbaar met de eerdere Prinz I
 Prinz 4S (1961-1969): het standaardmodel, vergelijkbaar met de eerdere Prinz II en Prinz III
 Prinz 4L (1965-1973): een latere uitvoering met een verbeterde uitrusting

Prinz 4